Кара-Ой — название населённых пунктов:

Киргизия 
 Кара-Ой — село в Аксыйском районе Джалал-Абадской области.
 Кара-Ой — село в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области.
 Кара-Ой — село в Иссык-Кульском районе Иссык-Кульской области.
 Кара-Ой — село в Ак-Талинском районе Нарынской области.
 Кара-Ой — село в Ноокатском районе Ошской области.
 Кара-Ой — село в Таласском районе Таласской области.
 Кара-Ой — село в Чуйском районе Чуйской области.

См. также 
Караой